M 134 bezeichnet:

 ein sechsläufiges 7,62 × 51 mm NATO-Maschinengewehr, siehe Minigun
 ein Schiff der deutschen Reichs- und Kriegsmarine, siehe M 134 (Schiff, 1919)
 einen Highway im US-Bundesstaat Michigan, siehe M-134